Cinema Rex (Antwerpen)
 Cinema Rex (Amsterdam)
 Ciné Rex (Gent)
 Le Grand Rex (Parijs)